Le Nouveau Journal est le nom de trois journaux :

 Le Nouveau Journal (1940-1944), quotidien belge fondé à Bruxelles par Nicolas Barthélemy, Paul Colin et Robert Poulet ;
 Le Nouveau Journal (1961-1962), quotidien québécois fondé à Montréal par Angélina Berthiaume-Du Tremblay ;
 Le Nouveau Journal (1967-1985), quotidien français fondé à Paris par Raymond Bourgine.